

Culture et société 
 Séché Environnement est une entreprise française spécialisée dans les métiers de l'environnement.

Patronyme 
 Alphonse Séché (1876-1964) est un journaliste, écrivain et directeur de théâtre français.

Toponyme  
 Plusieurs rivières s'appellent , notamment au Canada.